Plusieurs partis politiques français se sont appelés parti démocrate 
 un parti politique créé en 1946 sous le nom complet de Parti démocrate, Ralliement républicain démocratique et socialiste par plusieurs résistants (le général Cochet, Rémy Roure) issus du Parti démocrate populaire et refusant l'absorption du PDP au sein du Mouvement républicain populaire. Ce Parti démocrate rejoint le Rassemblement des gauches républicaines en 1946 puis fusionne quelques mois plus tard au sein de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance. Son journal interne Combat républicain, devient celui de l'UDSR ;
 un parti créé en 1981 par des dissidents du MRG, plus tard renommé Parti démocrate français (PDF).